Osoby noszące nazwisko Kozma
 István Kozma – węgierski piłkarz
 István Kozma – węgierski zapaśnik
 Július Kozma – słowacki szachista i dziennikarz sportowy
 Juliusz Kozma – polski właściciel ziemski
 Mihály Kozma – węgierski piłkarz
 Szilveszter Kozma – rumuński skoczek narciarski

Zobacz też:
 Koźma